Tablespace é um termo em língua inglesa que designa uma sub-divisão lógica de um banco de dados utilizado para agrupar estruturas lógicas relacionadas. As tablespaces apenas especificam a localização de armazenamento do banco de dados e são armazenadas fisicamente em datafiles, que alocam imediatamente o espaço especificado na sua criação. A primeira tablespace criada pelo ORACLE é a System.

Existe um relacionamento "um para muitos" entre os bancos e as tablespaces e um relacionamento "um para muitos" entre as tablespaces e os datafiles.
A qualquer momento um datafile pode ser incluído em uma tablespace e os datafiles existentes podem ser estendidos.
Um banco de dados pode ter vários usuários, cada qual com seu esquema, que nada mais é do que uma coleção lógica de objetos de banco de dados, como tabelas e índices. Por sua vez, esses objetos referem-se às estruturas físicas dos dados, que são armazenados nas tablespaces..

Sistemas de gerenciamento de banco de dados